Die Garanti Koza Sofia Open 2017 waren ein Tennisturnier, welches vom 6. bis 12. Februar in Sofia stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2017 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Montpellier die Open Sud de France und in Quito die Ecuador Open gespielt. Beide zählten, genau wie die Garanti Koza Sofia Open, zur Kategorie der ATP World Tour 250.

Die erste Ausgabe des Turniers konnte Roberto Bautista Agut für sich entscheiden. Im Doppel siegte die Paarung aus Wesley Koolhof und Matwé Middelkoop im Vorjahr.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 482.060 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 540.310 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 5. bis 6. Februar 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
  (PDF; 99 kB)
  (PDF; 102 kB)
  (PDF; 94 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Sofia